Lilla Hästskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Hästskär (Lemland, Åland), 
 Lilla Hästskär, Kimitoön, Åboland, 
 Lilla Hästskär, Borgå, Nyland,

Se även
Hästskär
Stora Hästskär

Robotskapade Finlandförgreningar